Příjmení Hána nosí více významných osobností:

 Ivo Hána (1928–2017) – český lékař, klinický imunolog a alergolog
 Jan Hána (1927–1994) – český akademický sochař
 Jiří Hána (* 1974) – český numismatik
 Jiří Hána (herec) (* 1976) – český herec
 Marie Hánová (* 1950) – bývalá česká a československá politička

Externí odkazy